Зарич — различные значения:

 Зарич — наименование реки в Верещагинском районе Пермского края.
 Зарич (Saritsch) — деревня в Верхней Лужице, коммуна Нешвиц, Германия.
 Зарич, Драгана (род. 1977) — теннисистка из Сербии и Черногории.